El Torneig de Florianópolis 2015, també conegut com a Brasil Tennis Cup 2015, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La tercera edició se celebrà entre el 25 de juliol i l'1 d'agost del 2015 a Florianópolis, Brasil.

La tennista local Teliana Pereira va guanyar el segon títol de l'any i de la seva carrera, esdevenint tot just la segona tennista brasilera en guanyar un títol al seu país acompanyant a Neige Dias. L'alemanya Annika Beck va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015